У турнірі команд другої ліги брали участь 55 команд, які були розділені на 3 групи:

 — команди, що опустилися з першої ліги.
 — команди, що отримали статус професіоналів перед початком чемпіонату.
 — команди, переведені з іншої групи.

Команда «АДОМС» (Кременчук) знялася зі змагань до початку чемпіонату.

Перед початком сезону команда «Лукор» (Калуш) мала назву ФК «Калуш», команда ФК «Ковель-Волинь-2» (Ковель) — ФК «Ковель-Волинь», команда «Нафком-Академія» (Ірпінь) — «Академія».

Перед початком сезону команда «Карпати-3» (Львів) замінила команду «Карпати-2» (Львів), команда «Газовик-Скала» (Стрий) — команду «Газовик» (Комарно).

Після першого кола команда «Тернопіль-Нива-2» змінила назву на ФК «Тернопіль», команда «Рігонда» (Біла Церква) — на «Рось», команда «Спартак» (Суми) — на ФК «Суми».

Група А

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Команда «Цементник-Хорда» (Миколаїв) після першого кола знялася зі змагань, а її суперникам в решті матчів зараховано технічні перемоги.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Група Б

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Група В

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Підсумки 
Піднялися в першу лігу: ФК «Красилів», «Система-Борекс» (Бородянка), «Сокіл» (Золочів), ФК «Суми», «Арсенал» (Харків).

Позбавлені статусу професіоналів: «Оскіл» (Куп'янськ), «Чайка-ВМС» (Севастополь), «Цементник-Хорда» (Миколаїв), а також «Дніпро-3» (Дніпропетровськ) (тому що з першої ліги вилетіла команда «Дніпро-2» Дніпропетровськ) та ФК «Тернопіль» (тому що з першої ліги вилетіла команда «Нива» Тернопіль).

Другу лігу поповнили чемпіон України серед аматорів «Шахтар» (Луганськ), учасник фінального турніру аматорського чемпіонату України «Угольок» (Димитров), учасник півфінального турніру аматорського чемпіонату України «Система-КХП» (Черняхів), учасник першого етапу аматорського чемпіонату України «Явір» (Краснопілля), а також ПФК «Севастополь».

Посилання 
 Друга ліга 2001/2002, група А на офіційному сайті ФФУ
 Друга ліга 2001/2002, група Б на офіційному сайті ФФУ
 Друга ліга 2001/2002, група В на офіційному сайті ФФУ
 Друга ліга 2001/2002 на сайті Олексія Кобизєва
 Друга ліга 2001/2002 на сайті Дмитра Трощія
 Чемпіонат України 2001/2002 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2001—2002
 Чемпіонат України з футболу 2001—2002: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 2001—2002: перша ліга

2001 у футболі
2002 у футболі
Сезони Другої ліги України з футболу
2001 в українському спорті
2002 в українському спорті